La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Toscana nella stagione 1953-1954.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione in IV Serie a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione delle quattro peggio piazzate, anche se erano possibili aggiustamenti automatici per ripartire fra le appropriate sedi locali le squadre discendenti dalla IV Serie.

Girone A

Classifica finale

Verdetti finali 
 La Vaianese rinuncia economicamente alla promozione nella categoria superiore.
 Bagni di Lucca promosso in IV Serie al posto della Vaianese.
 Ponte Buggianese ripescata per equilibrare le scarse retrocessioni dalla categoria superiore.
 Poggio a Caiano, Juventus Tavola e Lanciotto retrocesse in Prima Divisione.

Girone B

Classifica finale 

 Manca il recupero dell'ultima di campionato Follonica-Gavorrano

Verdetti finali 
Orbetello promosso in IV Serie 1954-1955.
Virtus Venturina, Marinese, Saline e Taccola retrocesse in Prima Divisione.

Girone C

Classifica finale

Verdetti finali 
Sestese promossa in IV Serie 1954-1955.
Sansovino, Rapid Peretola, Audax Rufina e Colligiana retrocesse in Prima Divisione.

Finali per il titolo
??

Note

Bibliografia 
 Annuario 1953-1954 della F.I.G.C. - Roma (1954)

Voci correlate 
 Promozione Toscana 1952-1953
 Promozione Toscana 1954-1955

Toscana